Woodborough (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Woodborough (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire